Adriano Varglien – calciatore italiano 
 Fulvio Varglien – calciatore italiano 
 Giovanni Varglien – calciatore italiano 
 Mario Varglien – calciatore italiano